Adán Francisco Carlos von Schwarzenberg (en checo: Adam František Karel Euseb kníže ze Schwarzenbergu , nacido el 25 de septiembre de 1680 en Linz - 11 de junio de 1732 en Brandeis en el Elba ), 3er Príncipe de Schwarzenberg, era un noble bohemio de la Casa Schwarzenberg y Mariscal de la Corte Suprema de Austria.

Biografía
Sus padres fueron Fernando  Guillermo Eusebio von Schwarzenberg , 2.º Príncipe Schwarzenberg (nacido el 23 de mayo de 1652, † 22 de octubre de 1703) y Maria Anna Condesa de Sulz (nacida el 24 de octubre de 1653, † 18 de julio de 1698).
Con este matrimonio, la herencia Sulzische y, por lo tanto, Tiengen y Klettgau fueron a los Schwarzenbergs. Se supone que Ferdinand Fürst zu Schwarzenberg tenía las habitaciones del castillo Tiengen 1730 diseñadas representativamente. También tuvo el castillo barroco de Protivín .
Fue el 3er Príncipe de Schwarzenberg y se casó con Leonor de Schwarzenberg (nacida el 20 de junio de 1682 , † 5 de mayo de 1741 en Viena ).
Se convirtió en KK Chamberlain y Real Privy Councilor y desde 1711 hasta 1722 ocupó el cargo de Obersthofmarschall, 1722 hasta su muerte en 1732, finalmente fue el maestro de los establos. Además, se le concedió la Orden del Toisón de Oro bendito.
Schwarzenberg fue criado el 28 de septiembre de 1723 duque de Krumau . Por el emperador Carlos VI. Invitado a la caza de ciervos en las posesiones imperiales en Brandeis, fue golpeado por error por un disparo del emperador, cuando apuntó con su rifle a un ciervo y el príncipe Adam Franz cayó en la línea de fuego imperial. Murió de heridas graves al día siguiente. El funeral del difunto tuvo lugar el 25 de junio de 1732 en la bóveda familiar de la Iglesia agustiniana de Viena . El corazón del príncipe fue enterrado en la Iglesia de San Vito en Krumlov y las entrañas en la Iglesia de San Egidio en Třeboň .

Hijos
Del matrimonio nacieron dos hijos:
María Ana (1706-1755), casada con el margrave Luis Jorge I Baden-Baden.
José I de Schwarzenberg (1722-1782).

Nobles de Austria del siglo XVIII
Casa de Schwarzenberg